Ariana désigne :

Patronyme

 Bahram Ariana (1906-1985), humaniste, philosophe zoroastrien ainsi qu'un Général d’Armée iranien ;

Prénom

Pseudonyme

 Ariana (1958-), nom de scène d'une actrice pornographique américaine ;

Personnage de fiction
 Ariana Dumbledore, personnage fictif de la série Harry Potter. Jeune sœur d'Albus Dumbledore.

Autres
Ariana Afghan Airlines, la compagnie aérienne nationale de l'Afghanistan
L'Ariana est une ville située au nord de Tunis (capitale de la Tunisie)
Le Musée Ariana est un musée situé à Genève (Suisse)

Patronyme iranien